W Polsce:
 Zagość – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka
 Nowa Zagość – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Stara Zagość – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Zagość – dawna gmina wiejska z siedzibą w Starej Zagości
 Zagość – dawna gromada w Starej Zagości